Municipio de Ninnescah puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ninnescah (condado de Cowley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.
 Municipio de Ninnescah (condado de Kingman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kingman.
 Municipio de Ninnescah (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Ninnescah (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.